Phylakterium oder Phylacterium (, von  abgeleitet) bezeichnet

 einen am Körper (z. B. um den Hals) getragenen Behälter für magische Schutzmittel und Reliquien
 die von Juden beim Gebet getragenen Tefillin
 in dem  Pen-&-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons ein magisches Gefäß (manchmal auch Phylacter genannt), in dem ein Lich (Untoter) seine Seele speichert, um dadurch unsterblich zu werden